Othoes är ett släkte av spindeldjur. Othoes ingår i familjen Galeodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Othoes